«Атлетиссима» () — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проходят в Лозанне на стадионе Stade Olympique de la Pontaise. Является одним из этапов «Бриллиантовой лиги». 

Ежегодно проводится с 1977 года.

Мировые рекорды 
За историю соревнований были установлены следующие мировые рекорды:

Рекорды стадиона

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Результаты соревнований 2013 года
 Результаты соревнований 2012 года

Бриллиантовая лига IAAF
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года